Испытание огнём может означать:
 Испытание огнём — древний способ выявления виновности.
 Испытание огнём — композиция из мюзикла «Последнее испытание».
 Испытание огнём — детективный телефильм.
 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём — американский фильм 2015 года.
 Испытание огнём — американский фильм Эдварда Цвика 2018 года.
 Испытание огнём — книга Джеймс Дэшнер.